Општина Амфиполи (, Димос Амфиполис) је општина у Грчкој у округу Сер, периферија Средишња Македонија. Административни центар је насеље Радолиово. Општина је добила име по античком граду Амфиполису.

Насељена места 
Општина Амфиполи је формирана 1. јануара 2011. године спајањем 4 некадашњих административних јединица: Амфиполи, Кормишта, Радолиово и Ћупћој.

Види још 
 Амфиполис
 Радолиово
 Сер (округ)

Референце

Спољашње везе 
 Δήμος Αμφίπολης  

Округ Сер
Општине у Грчкој